Discovery Bay peut désigner les lieux suivants :

 , une baie située au nord de l'île Greenwich dans les îles Shetland du Sud en Antarctique.
 , une baie au sud-est de l'Australie.
  en Australie.
  en Australie.
 Discovery Bay, une census-designated place du comté de Contra Costa en Californie aux États-Unis.
 Discovery Bay, une zone résidentielle sur l'île de Lantau à Hong Kong.
 , une ville de la paroisse de Saint Ann en Jamaïque.
 Discovery Bay, une baie du détroit de Juan de Fuca dans la péninsule Olympique, dans l'État de Washington aux États-Unis et une communauté non-incorporée du comté de Jefferson dans cette baie.